46e Legerkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 46e Pantserkorps - Duitse legereenheid